Hans-Jürgen Dörner ist der Name folgender Personen:

*Hans-Jürgen Dörner (Jurist) (* 1944), deutscher Jurist und Richter
Hans-Jürgen Dörner (Fußballspieler) (1951–2022), deutscher Fußballspieler und -trainer